Étienne Mougeotte (1940-2021), journaliste et dirigeant de médias français ;
 Pierre Mougeotte des Vignes (1755-1816), homme politique français.